Musée des instruments de musique peut désigner :
 Musée des instruments de musique de Berlin en Allemagne
 Musée des instruments de musique de l'université de Leipzig en Allemagne
 Musée des instruments de musique de Bruxelles en Belgique ;
 Musée des instruments de musique de Florence en Italie.

Voir aussi
 Musée d'instruments de musique des peuples en Autriche.
 Cité de la musique - Philharmonie de Paris en France
 Musée des Instruments de Céret en France
 Collection Bate d'instruments de musique à Oxford (Grande-Bretagne).
 
 
 Liste des musées des instruments de musique de France